Wilhelm Stolle ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Stolle (1842–1918), deutscher Politiker (SDAP, SAPD, SPD), siehe Karl Wilhelm Stolle
 Wilhelm Karl Stolle (1704–1779), deutscher Pfarrer und Chronist